Rogehusen ist:

 die ehemalige Bezeichnung von Rehehausen, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 die ehemalige Bezeichnung von Rockhausen, Ilm-Kreis, Thüringen